Turja může znamenat:

 Turja (přítok Sosvy) — řeka ve Sverdlovské oblasti v Rusku, přítok Sosvy
 Turja (přítok Pripjati) — řeka ve Volyňské oblasti na Ukrajině, přítok Pripjati
 Turja (přítok Němenu) — řeka v Minské oblasti v Bělorusku, přítok Němenu

Související články 
 Turia — řeka ve Španělsku